Bijela se poate referi la:

 Bijela (Herceg Novi), sat din comuna Herceg Novi, Muntenegru
 Bijela (Brčko), sat din Bosnia și Herțegovina
 Bijela (Konjic), sat din Bosnia și Herțegovina
 Bijela (Višegrad), sat din Bosnia și Herțegovina
 Bijela, Croatia, sat de lângă Sirač, Croația